

Presentación previa 
La pareja estadounidense formada por Austin Krajicek y Tennys Sandgren fueron los campeones defensores. Lograron defender su título con éxitos. 

La pareja estadounidense formada por Austin Krajicek y Tennys Sandgren ganaron el título tras derrotar en la final a la pareja estadounidense formada por Jarmere Jenkins y Bradley Klahn.

Cabeza de serie

 Rameez Junaid /  Frank Moser (Semifinales)
 Adrián Menéndez-Maceiras /  Boy Westerhof (Cuartos de final)

<li> Chase Buchanan /  Chen Ti ''(Cuartos de final)
<li>''' Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Campeones)

Cuadro

Referencias
 Cuadro de dobles

Challenger de Numea 2015